Municipio de Abington puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Municipio de Abington, en el condado de Mercer, Illinois;
Municipio de Abington, en el condado de Wayne, Indiana;
Municipio de Abington, en el condado de Montgomery, Pensilvania;
Municipio de Waverly, antes llamado Abington, en el condado de Lackawanna, Pensilvania;

Otros similares 

Abington, pueblo de Massachusetts;
Abington, lugar designado en el censo en Massachusetts;
Municipio de North Abington (condado de Lackawanna, Pensilvania)
Municipio de West Abington (condado de Lackawanna, Pensilvania)
Municipio de South Abington (condado de Lackawanna, Pensilvania)